Gosse se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philip Henry Gosse
 J.-P. Gosse